Amfiloch — imię męskie pochodzenia greckiego, którego patronem jest św. Amfiloch (+304), biskup z Azji Mniejszej.

Amfiloch imieniny obchodzi 23 listopada.

Amfiloch w innych językach: 
 rosyjski – Амфилохий, także notowany w formie Анфилофей.

Przypisy 

Męskie imiona greckie